Singida è una città della Tanzania, da cui prendono nome anche:
 la Regione di Singida
 il Distretto Urbano di Singida
 il Distretto Rurale di Singida